Angostura bitters, een drank
 Angostura (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Angostura (Sinaloa), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa
 Angostura (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa
 Angostura (Costa Rica)
 Angostura (Venezuela), een gemeente in Venezuela
 La Angostura, een buurt in de stad Ica te Peru
 Villa La Angostura, een bergdorp in Argentinië